Il singolare  del Genoa Open Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Fabio Fognini era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare. Il tennista slovacco Martin Kližan ha superato in finale con il netto punteggio di 6-3, 6-1 l'argentino Leonardo Mayer.

Teste di serie

 Pablo Andújar (primo turno)
 Carlos Berlocq (Non partecipa)
 Rui Machado (quarti di finale)
 Filippo Volandri (secondo Turno, ritirato)

  Andrej Golubev (primo turno)
  Martin Kližan (campione)
  Diego Junqueira (primo turno)
  Frederico Gil (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Genoa Open Challenger 2011